En Pologne, Dzierzgów peut désigner :

 Dzierzgów, un village de la voïvodie de Łódź,
 Dzierzgów, un village de la voïvodie de Sainte-Croix.